Кубок Англии 1993/94 — 113-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире впервые с 1990 года одержал «Манчестер Юнайтед», разгромивший на «Уэмбли» лондонский «Челси» со счётом 4:0.

Календарь

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи первого раунда были запланированы на 13 ноября 1993 года.

Второй раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 4 декабря 1993 года.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи третьего раунда были запланированы на 8 января 1993 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 26 января 1993 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 19 февраля 1993 года.

Шестой раунд 
В четвертьфинальных матчах Олдем Атлетик одержал победу над Болтон Уондерерс и второй раз за 5 сезонов вышел в полуфинал розыгрыша Кубка, также как и в 1990 году получив в соперники «красных дьяволов».
Лутон Таун, одолев Вест Хэм Юнайтед со второй попытки, впервые с 1988 года пробился в полуфинал, где встретился с лондонским Челси.

Переигровка

Полуфиналы 
В первом полуфинале между Челси и Лутон Таун победу одержала команда из Лондона, пройдя в финал Кубка впервые за 24 года.
Второй полуфинал — стал повторением полуфинала 1990 года — в нем сошлись Манчестер Юнайтед и Олдем Атлетик. Первый матч «манкунианцы» спасли на последней минуте овертайма, благодаря голу Марка Хьюза. В переигровке «красные дьяволы» разгромили своих сопреников со счетом 4:1.

Переигровка

Финал 

Благодаря разгрому «синих» на «Уэмбли» «красные дьяволы» впервые в своей истории выиграли «золотой дубль».

Ссылки 
 FA Cup 1993—1994

1993
Англия
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Великобритании в 1993 году
Спорт в Великобритании в 1994 году